L6 ou L06 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Avon Vale (L06), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS L6, un sous-marin de la Royal Navy ; 
 HMS Sheldrake (L06), un sloop côtier de la Royal Navy.

Mécanique / Transports

Autobus 
 SNVI 100 L6, un autobus du constructeur algérien SNVI.

Métro 
 Ligne L6 du métro de Barcelone.

Moteur 
 L6, un moteur avec 6 cylindres en ligne.

Train 
 Ligne L6 du Léman Express à Genève.

Métallurgie 
 L6, un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Photographie 
 Nikon Coolpix L6, un appareil photo.

Télécommunication 
 Motorola L6, un téléphone, selon la liste des produits Motorola.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres